— аниме-сериал, выпущенный в 2001 году. Показывался в 01:40 (ночной сеанс) на TVK.

Сюжет 
Главная героиня, Хираги Наджика, известный модный парфюмер, давно ведёт двойную жизнь. Основной род её занятий — шпионаж. Как секретный агент, она выполняет самые сложные задания, используя в своей работе боевые искусства, оружие, особую военную технику и, самое главное, женские чары. Но с некоторых пор у агента Наджики, помимо прочих секретных поручений, появляется особая специализация по возвращению в научный центр хуманидов — искусственных людей. Сможет ли хуманид стать её полноценным напарником, все ли хуманиды одинаковы, способен ли хуманид чувствовать как настоящий человек — всё это Наджика познает на собственном опыте. В сериале Наджика посещает разные континенты, где сражается с различными противниками.

Персонажи
 - Главная героиня истории. Производитель парфюмерии мирового уровня и специальный агент для C.R.I. Она работает над созданием косметики вместе со своей помощницей Киралой, а также участвует в миссиях, которые ей поручает компания. Все её миссии получены с одной розой.

 Сэйю: Юми Тома

 - Гиноид, известный как Хумаритт, которая была спасена от бисексуальной графини. Она становится партнером Наджике в сериале. Но сначала её отсутствие социальной грации раздражает Наджику, оба в конечном итоге заботятся друг о друге.

 Сэйю: Дзюри Ихата

 - Является командиром C.R.I.head и Наджике. Джин обычно встречается с Гэнто во время брифинга миссии.

 Сэйю: Итами Масами

 - Шатенка а также секретарь, работающая на C.R.I.

 Сэйю: Асако Додо

 - Зелёноволосая секретарша, работающая на C.R.I.

 Сэйю: Санаэ Кобаяси

 - Часто является информатором Наджики, когда дело доходит до миссий с участием Хумаритцы. Он влюблен в нее и часто пытается ее пригласить или ударить.

 Сэйю: Унсё Исидзука

Медия

Аниме
Премьера аниме-сериала «Наджика» состоялась в четверг, 4 октября 2001 года, в 25:40 (5 октября 2001 года в 1:40) в эфире телеканала TV Kanagawa. Аниме было создано на студиях Studio Fantasia и Amber Film Works, под контролем режиссёра Нисидзима Кацухико, по сценарию Сэкидзима Маёри и музыкальным сопровождением, написанным композитором Канэдзаки Дзюнъити. В течение недели 15 ноября первые три канала не показали новый эпизод. Начиная с 7-го эпизода 22 ноября, в четверг вечером транслировалась программа «Детский вокзал», а затем — телеканал «Kanagawa», а последний эпизод вышел 27 декабря 2001 года.

Список серий

Манга
Сериал послужил основой для выпущенной в 2002 году манги Najica Dengeki Sakusen.

Критика
«Агент Наджика» примечателен обильнейшим использованием фансервиса. Журнал «Мир Фантастики» охарактеризовал сериал как «наглую рекламу женского белья, упакованную в обложку аниме-сериала».

Примечания

Ссылки 
 

Аниме-сериалы
Аниме 2001 года